El Camí de Sossís és un camí rural que discorre pel terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Claverol), en territori del poble de Sossís. Recorre tot el Canal de Sossís pel seu costat dret (septentrional), des de la Central hidràulica de Sossís fins a la Presa de Sossís.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Sossís, camí
Sossís, camí
Sossís, camí